Оксиды ксенона — жёлто-оранжевые (IV), белые, светло-голубые (VI), или жёлтые (VIII) кристаллы. Оксиды ксенона — сильные окислители. Окислительная способность уменьшается в ряду: XeO4>XeO3>XeO2.
Существуют следующие оксиды ксенона:

Дополнительная информация:

Примечания 

Соединения ксенона
К